Момчило Мркаић (Требиње, 21. септембра 1990) босанскохерцеговачки је фудбалер који тренутно наступа за бањалучки Борац.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Гомељ
 Куп Белорусије: 2011.

Радник Бијељина
 Куп Босне и Херцеговине: 2015/16.

Зрињски
 Премијер лига Босне и Херцеговине (2): 2016/17, 2017/18.

Војводина
 Куп Србије : 2019/20.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1990.
Спортисти из Требиња
Босанскохерцеговачки фудбалери
Фудбалери Леотара
Фудбалери Бежаније
Фудбалери Гомеља
Фудбалери Земуна
Фудбалери БСК Борче
Фудбалери Дрине Зворник
Фудбалери Радника Бијељина
Фудбалери Витеза
Фудбалери Зрињског
Фудбалери Јавора
Фудбалери Војводине
Фудбалери Борца Бања Лука
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Нападачи у фудбалу
Српски спортисти из Босне и Херцеговине